Михаил Дмитриевич Кузнецов:
 Кузнецов, Михаил Дмитриевич (1908—1944) — советский военный деятель, полковник (1943).
 Кузнецов, Михаил Дмитриевич (1947—2021) — советский российский живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан (2008).